Шишмарёв — фамилия

 Шишмарёвы — русский дворянский род

 Шишмарёв, Владимир Фёдорович (1874—1957) — российский филолог, профессор, действительный член АН СССР
 Шишмарёв, Глеб Семёнович (1781—1835) — российский военный, контр-адмирал, командир гвардейского экипажа, путешественник.
 Шишмарёв, Дмитрий Семёнович (1768—1830) — российский военный, генерал-майор, капитан над портом в Або (ныне Турку, Финляндия).
 Шишмарёв, Илья Андреевич (1937—2012) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Шишмарёв, Михаил Михайлович (1883—1962) — специалист в области авиационного оборудования, авиаконструктор, генерал-майор инженерной службы.
 Шишмарёв, Фёдор Васильевич (1760—1822) — российский военный, генерал-майор, генерал кригс-комиссар.
 Шишмарёв, Юрий Евгеньевич (1948—1998) — советский, российский учёный в области математической логики, кандидат физико-математических наук, профессор.
 Шишмарёв, Яков Парфентьевич (1833—1915) — переводчик, дипломат, генеральный консул Российской империи в Урге, монголовед.

Шишмарёва 
 Шишмарёва, Елизавета Михайловна (1904—1996) — русская советская переводчица прозы и драматургии на русский язык.
 Шишмарёва, Ольга Иннокентьевна (1896—1915) — русская сестра милосердия, погибшая на Первой мировой войне.
 Шишмарёва, Татьяна Владимировна (1905—1994) — российский художник-акварелист, график, книжный иллюстратор.

Прочее 
 Шишмарёв — деревня на Аляске (США), названа в честь Шишмарёва Г. С.
 Шишмарёв — государственный гражданский аэропорт на Аляске (США).

См. также 
 Шишмарёвский переулок